Rajd Australii 2018 (27. Kennards Hire Rally) – Rajd Australii rozgrywany w Australii od 15 do 18 listopada 2018 roku. Był trzynastą rundą Rajdowych Mistrzostw Świata w roku 2018. Rajd był rozgrywany na nawierzchni szutrowej. Jego bazą było miasto Coffs Harbour w stanie Nowa Południowa Walia na wybrzeżu Oceanu Spokojnego.

Zwycięzcą rajdu został Fin Jari-Matti Latvala,kierujący samochodem Toyota Yaris WRC, dla którego było to pierwsze zwycięstwo w tym sezonie i pozwoliło mu awansować na czwarte miejsce w ostatecznej klasyfikacji generalnej. Było to dla Latvali osiemnaste zwycięstwo w historii startów w rajdach WRC. Było to także pięćdziesiąte zwycięstwo samochodu Toyota w startach w WRC. Drugie miejsce wywalczył Nowozelandczyk Hayden Paddon jadący Hyundaiem i20 Coupe WRC, dla którego było to ósme podium w karierze. Trzecie miejsce zajął Norweg Mads Ostberg jadący Citroënem C3 WRC, który osiemnasty raz zajął miejsce na podium. Na piątym miejscu uplasował się Francuz Sebastien Ogier, który dzięki temu obronił po raz szósty tytuł mistrza świata. Rajdu nie ukończyli zawodnicy liczący się w ostatecznej mistrzowskiej rozgrywce Belg Thierry Neuville i Estończyk Ott Tänak.

Lista startowa

Poniższa lista startowa spośród 29 załóg biorących udział w rajdzie, przedstawia tylko zawodników, startujących w mistrzowskich klasach: WRC, WRC2 i WRC3.

Zwycięzcy odcinków specjalnych

Power Stage - OS24

Wyniki końcowe rajdu 

W klasyfikacji generalnej dodatkowe punkty przyznawane są za odcinek Power Stage.

Wyniki końcowe 
WRC

Kierowcy

Zespoły

Przypisy 

2018
Australia
2018 w Australii